20 août -  

Le dimanche 21 août aux Jeux olympiques d'été de 2016 est le jour de la cérémonie de clôture et le dix-neuvième jour de compétition.

Faits marquants

Programme 

   

|}

Tableau des médailles 
Après les finales du  :

Notes et références

Liens externes

21 août